7 miejscowości w Polsce: 
 Wójcin – przysiółek w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Kondratowice
 Wójcin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie 
 Wójcin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski 
 Wójcin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin 
 Wójcin – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Paradyż 
 Wójcin – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Łubnice 
 Wójcin – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Warnice 

Zobacz też: Wójcin A, Wójcin B

Linki zewnętrzne